Eerste klasse (1941/1942) był 40. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów. Tytułu z sezonu 1938/1939 broniła drużyna Beerschot AC. Nowym mistrzem Belgii został zespół Lierse SK.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1941 w piłce nożnej
1942 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii